Александр Новожилов: Новожилов, Александр Иванович (1910—1980) — советский баскетболист, тренер, спорторганизатор.
 Новожилов, Александр Константинович (1950—1987) — советский хоккеист.
 Новожилов, Александр Сергеевич (род. 1948) — российский дипломат.